«Мир приключений» — название:
 Мир приключений (журнал) — российский и советский иллюстрированный журнал (сборник) повестей и рассказов, который выпускал в 1910—1918 и 1922—1930 издатель П. П. Сойкин (первоначально — как приложение к журналу «Природа и люди»).
 Мир приключений (альманах) — советский альманах (сборник) фантастической и приключенческой литературы для детей и юношества, который выпускало издательство «Детгиз» — «Детская литература» в 1955—1990.
 Мир приключений (книжная серия) — советская и российская книжная серия приключенческой и фантастической литературы, которую выпускало с 1986 по 1993 гг. издательство «Правда» («Правда / Пресса»).
 Мир приключений (Disney) () — одна из тематических зон в Диснейленде, выполненная в стиле «приключения в джунглях».

Примечания